Setor Balakot é um próximo filme indiano em hindi sobre a guerra e contra o terrorismo. O filme dirigido por Hitesh Paulbhai Khristy e estrelado por Ridoyanul Hoq, Puneet Issar, Ashmit Patel e Jitendra Trehan.

Trama 
O filme conta uma história sobre guerra e contra o terrorismo, guerra internacional e terrorismo. Começa com uma cena de operação secreta da NIA, onde os oficiais da NIA estão invadindo um lugar secreto na selva, pois há 8 terroristas e 1 mentor escondido lá, que estão planejando um grande evento antes do Dia da Independência da Índia. O personagem principal deste filme é uma máfia armada, que promove a violência como negócio em todo o mundo, trabalhando com criminosos e governos.

Elenco 
 Ridoyanul Hoq como oficial sênior da NIA
 Puneet Issar como chefe da NIA
 Ashmit Patel como Kasim, Herói
 Vipul Gupta como oficial de investigação da NIA
 Jinal Pandya como oficial de investigação
 Elakshi A Gupta como esposa
 Jitendra Trehan

Referências

Link externo 
 Setor Balakot no Internet Movie Database
Filmes em produção
Filmes em língua hindi